Crybaby – singolo di Mariah Carey del 2000
The Crybaby – album dei Melvins del 2000
Crybaby – album di Lil Peep del 2016
Crybaby – singolo di Paloma Faith del 2017
Crybaby – album di Tegan and Sara del 2022

Pagine correlate 
Cry Baby